Historiadors
 Xihab-ad-Din Àhmad an-Nuwayri ibn al-Wahhab al-Bakrí at-Tamimí al-Quraïxí aix-Xafií (1279-1333)
 Muhàmmad an-Nuwayrí ibn al-Qàssim al-Iskandaraní, segle XIV